Alex George puede referirse a:

 Alexander Segger George (1939 -), botánico australiano.
 Alex George (motociclista) (1949 -), piloto de motociclismo británico.
 Álex George (1991 -), futbolista ecuatoriano.